Determinanty výuky jsou činitelé, kteří ovlivňují vyučovací proces a jeho výsledky. Determinanty dělíme podle faktoru ke kterému se vztahují, a to na determinanty založené na čase, interakci, učiteli, žákovi a obsahu vzdělávání.

Čas

Plánovaný (projektovaný) 
Čas stanovený v učebním plánu. Stanovuje počet hodin předmětu za týden, měsíc, pololetí, rok.

Skutečný (reálný) 
Čas skutečně odučený tj. bez státních svátků, prázdnin, ředitelských dní, atd.

Využitý 
Čas, který učitel skutečně využijeme ke zprostředkování učiva žákům (bez zápisu do třídnice, řešení třídních záležitostí, atd.).

Aktivní čas učení 
Určuje kolik času se žák aktivně zapojuje do výuky.

Interakce

Technologická stránka komunikace 
Proporce verbálních aktivit učitelů a žáků ve výuce.

Struktura výukové komunikace 
 Jednostranná – žák s učitelem, popř. učitel se žákem
 Dvoustranná – rozhovor se žáky

Sociálně-psychologické charakteristiky 
Preferenční postoje učitele k žákům, kauzální atribuce učitele k žákům (připisování příčin k chování), Učitelovo hodnocení schopností.

Komunikace žáka 
Způsob komunikace, forma mluvy, prostředky komunikace, atd.

Klima třídy 
Celková atmosféra – vztahy mezi členy třídy, osobnost učitele.

Učitel

Vyučovací styl učitele 
Individuální přístup učitele k výuce (styl vyučování, styl řízení, použité metody, hodnocení, motivace, komunikace, atd.).

Modifikace vzdělávacích projektů 
Zahrnuje práci učitele s učivem (práce s učebnicí, volba a úprava učiva, atd.).

Preference, názory a postoje učitele k obsahům 
{{- individuální preference složek učiva
- pedagogické postoje a názory učitelů (smysl vzdělávacích postojů k učebnicím, ...}}

Podmínky práce učitelů 
Počet žáků ve třídě, profesní zátěž učitelů, sociální aspekty (prestiž, pravomoc, kompetence), platové] podmínky, ekonomické otázky ve školství, atd.)

Žák

Osobnostní charakteristiky žáka 
Intelektové schopnosti, motivační dispozice, profesní aspirace, adjustace, anxieta žáků, verbální schopnost žáků (Bernstainův jazykový kód).

Sociální charakteristiky žáka 
Rodinné prostředí (sociokulturní, socioekonomické), vzdělanostní úroveň rodičů, interkulturní rozdíly, problematika genderu (jiná reakce na podněty), přetěžování žáků

Obsah vzdělávání 
Strukturně-logické vztahy učiva(chronologie), sémantické vztahy k učivu (matematická řeč, zeměpisné myšlení,atd.),informační vlastnosti učiva, rozsah a obtížnost učiva v učebnicích, didaktický způsob ztvárnění v učebnicích, postoje žáků a učitelů.

Vzdělávání